Größbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Philipp Größbauer (1857–1930), österreichischer Politiker (GdP, LBd), Abgeordneter zum Nationalrat
 Walter Größbauer (* 1957), österreichischer Regisseur, Kameramann und Filmemacher

Siehe auch:

 Großbauer (Begriffsklärung)